Реме́сленная улица — название улиц в различных населённых пунктах стран бывшего СССР.

Россия 
 Ремесленная улица — улица в Москве.
 Ремесленная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Ремесленная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Ремесленная улица — прежнее (до 15 июня 1965 года) название улицы Лебедева в Томске.

Украина 
 Ремесленная улица — улица в Чернигове.